|}
Buslijn 31 is een buslijn van EBS en was enkele keren een buslijn van HTM in de regio Haaglanden, in de Nederlandse provincie Zuid-Holland.

Geschiedenis

1955-1966 
 1 november 1955: De eerste instelling van HTM-buslijn 31 vond plaats op het traject Hollands Spoor/Kraijenhoffstraat - Ypenburg/Rotterdamseweg. In het kader van de wijziging van alle Haagse buslijnaanduidingen van letters in cijfers werd dit het nieuwe lijnnummer van lijn Y, die vanaf 1949 een busdienst had onderhouden op dit traject.
 1 mei 1959: Het eindpunt bij Hollands Spoor werd verlegd naar Stationsplein.
 29 oktober 1966: HTM-Buslijn 31 werd opgeheven. Het traject werd overgenomen door buslijn 21 (tweede instelling). Deze wijziging vond plaats in het kader van de invoering van de derde fase van het Plan Lehner.

1970-1987 
2 mei 1970: HTM-buslijn 31 werd opnieuw ingesteld, nu als "concertlijn", op het traject tussen Station Mariahoeve en het ten opzichte van de bestaande (tram)lijnen verafgelegen Congresgebouw, later World Forum. Er werd voor aanvang één rit gereden op de avonden dat het Concertgebouworkest, het Nederlands Kamerorkest of het Residentieorkest concerteerde. Een kwartier na afloop vond de terugrit plaats. De route verliep eerst via buslijn 4, nu 24. Bij de Laan van Nieuw Oost Indië gekomen ging bus 31 verder via de route van buslijn 23. Tot aan de Waalsdorperweg. Daarna werd via het Hubertusviaduct en Professor B.M. Teldersweg het Congresgebouw bereikt.

 De 3 concertlijnen stonden niet ingetekend op de lijnennetkaarten, en op de halteborden zat een blauw stukje met de tekst:"Alleen op bij dienstregeling vastgestelde dagen en tijden". De HTM rekende de concertlijnen tot de "speciale autobuslijnen".
12 juni 1987: Buslijn 31 werd opgeheven omdat dat najaar zou worden geconcerteerd in de nieuwe Dr. Anton Philips zaal (1987--2015) Daar het Spui goed met andere lijnen bereikbaar was werden de concertlijnen overbodig.

1997-1999 
 6 januari 1997: De derde instelling van lijn 31 vond plaats op het traject Hollands Spoor - Plaspoelpolder/Volmerlaan, als spitslijn.
 1 januari 1999: Lijn 31 werd opgeheven.

2011-2019 
 11 december 2011: Het lijnnummer 31 wordt in 2011 in Haaglanden gebruikt voor een streekbuslijn van Veolia. Het traject loopt van Leyenburg in Den Haag via Monster en 's-Gravenzande naar Busstation Verdilaan in Naaldwijk.
11 december 2016: Connexxion nam het busvervoer in de regio Haaglanden weer over van Veolia.

2019-heden 
 25 augustus 2019: De concessie Haaglanden Streek werd overgenomen door EBS. Lijn 31 ging een nieuwe route rijden naar Hoek van Holland in plaats van Naaldwijk. Niet alle ritten van deze lijn, doch slechts de helft ervan rijdt ook het traject tussen 's-Gravenzande en Hoek van Holland. In de avond wordt wel het hele traject gereden. Lijn 32 nam het traject Naaldwijk - 's-Gravenzande over. De bussen die vanuit 's-Gravenzande doorrijden naar Hoek van Holland sluiten daar met een korte overstaptijd aan op lijn B van de metro van Rotterdam (behalve in vakantieperiodes).
 31 augustus 2020: Het lijnnummer 31 ging ook voor HTM rijden tussen Den Haag Centraal en Scheveningen als vervangend vervoer voor tram 1 die door werkzaamheden niet verder rijdt dan het Haagse Centrum, dit duurde tot 21 februari 2021.
 30 augustus 2021: In Monster ging EBS-lijn 31 een andere route rijden vanwege klachten van buurtbewoners.

Externe links
 Informatie routes lijn 31 (EBS)

Haaglanden 31
Buslijn 31
Buslijn 31